Марсе́ль Мосс (; 10 мая 1872, Эпиналь, Франция — 10 февраля 1950, Париж, Франция) — французский этнограф и социолог, племянник и ученик социолога Эмиля Дюркгейма.

Биография 
Получил философское образование в университете в Бордо. Сотрудничал с журналом «Социологический ежегодник» с начала его издания (1898). Заведовал кафедрой истории религий «нецивилизованных народов» в Эколь практик (Париж). С 1931 г. — профессор в Коллеж де Франс.

Философия 
Уже в ранний период творчества Мосс проявил интерес к первобытным религиям. Ему удалось также раскрыть специфику отношений обмена (непосредственного обмена материальными благами — пищей, орудиями труда, а также женщинами, престижными украшениями и др.) в архаических обществах.
Во-первых, обмен осуществлялся всегда как дарение, имевшее взаимный, двусторонний характер, ему придавался большой моральный смысл.

Во-вторых, материальная сторона обмена — это лишь одна из его сторон, опора для утверждения социального положения, престижа: группы или индивиды, вступающие в материальный обмен, обмениваются также символами различных областей общества — политической, юридической, эстетической.

Характерный для Мосса целостный многоуровневый подход к общественным взаимодействиям имел у него продолжение и в целостном подходе к человеку: он первым обратил внимание учёных на то, что в различных обществах присущи специфические физические, физиологические проявления — «техники тела».

Идеи Мосса сделали возможным переход от сугубо социологической трактовки роли религии и использования символов к изучению человеческого мышления.

Сочинения 
 Очерк о природе и функции жертвоприношения (1899)
 О некоторых первобытных формах классификации (1903) (в соавторстве с Э. Дюркгеймом)
 Очерк общей теории магии (1904) (в соавторстве с А. Юбером)
 Очерк о сезонных изменениях в эскимосских обществах (1906) (при участии А. Беша)
 Обязательное выражение чувств (1922)
 Реальные и практические связи между психологией и социологией (1924)
 Очерк о даре. Форма и основание обмена в архаических обществах (1925)
 Физическое воздействие на индивида коллективно внушённой мысли о смерти (Австралия, Новая Зеландия) (1926)
 Деления и пропорции делений социологии (1927)
 Цивилизации: элементы и формы (1929)
 Социальная связь в полисегментарных обществах (1932)
 Фрагмент плана общей дескриптивной социологии (1934)
 Техники тела (1935)
 Об одной категории человеческого духа: понятие личности, понятие «я» (1938)
 Техники и технология(1941)

Переводы на русский язык 
 Мосс М. Социальные функции священного: Избр. произведения / Пер. с франц. под общ. ред. И. В. Утехина. — СПб.: Евразия, 2000. — 444 с.
 Мосс М. Общества, обмен, личность. — М.:Наука; Главная редакция восточной литературы, 1996.
 Мосс М. Физическое воздействие на индивида коллективно внушённой мысли о смерти // Человек. — 1992. — № 6. 
 Мосс М. Социологическая оценка большевизма / Пер. и примеч. А. Б. Гофмана // Новое и старое в теоретической социологии. — М., 1999. — С. 314—348.

Примечания

Литература 
 
 Гофман, А. Б. Социологические концепции Марселя Мосса // Концепции зарубежной этнологии. Критические этюды. — М.: Наука, 1976.
 Гофман, А. Б. Марсель Мосс: за единство наук о человеке // Человек. — 1993. — № 2.
 Туторский А. В. Марксизм и зарубежные исследования Океании // Исторические исследования. 2018. Т. 11. С. 190—204.
 Казенёв. Sociologie de Marcel Maus. Paris, Presses universitaires de France, 1968.

Ссылки 
 «адаптированный отрывок» из «Очерка о даре»
 реферат (В. Н. Гиряевой) статьи В. Гепхарта «Ритуалы наблюдения ритуалов. От „effervescence“ Эмиля Дюркгейма через „fait total“ Марселя Мосса к „acte d`institution“ Пьера Бурдье»

Родившиеся в Эпинале
Этнографы Франции
Социологи Франции
Социологи религии
Религиоведы Франции
Социологи по алфавиту
Похороненные на кладбище Баньё